Камсток има више значења:
 Камсток (Минесота)
 Камсток (Небраска)